Gilbert Duclos-Lassalle (Lembeye, 25 augustus 1954) is een voormalig Frans wielrenner, beroeps van 1977 tot en met 1995. Hij reed in zijn carrière alleen voor Franse ploegen, namelijk: Peugeot, Z en GAN. Hij is vooral bekend van zijn twee zeges in Parijs-Roubaix in 1992 en 1993 op respectievelijk 38-jarige en 39-jarige leeftijd. Zijn zoon Hervé Duclos-Lassalle is eveneens profwielrenner.

Belangrijkste overwinningen 

1980
 Eindklassement Parijs-Nice
 Route du Sud
 Eindklassement Étoile des Espoirs
1981
 GP Ouest France-Plouay
1982
 Eindklassement Ronde van de Oise
1983
 Bordeaux-Parijs
 GP Fourmies
 Route du Sud
1984
 Eindklassement Étoile des Espoirs
1985
 GP Rennes
1986
 Eindklassement Ronde van de Oise
 5e etappe deel B Ronde van Zweden
 Eindklassement Ronde van Zweden
 Grote Prijs van Plumelec
1987
 GP Ouest France-Plouay
 Eindklassement Tussensprintklassement Ronde van Frankrijk
 Boucles de l'Aulne
1989
 Eindklassement Route du Sud
1990
 Criterium der Azen
1991
 Grand Prix du Midi Libre
1992
 Parijs-Roubaix
1993
 Parijs-Roubaix

Resultaten in voornaamste wedstrijden 

|
|}

Externe link 

Duclos-Lassalle, Gilbert